Вовкун

 Вовкулака — міфічна істота, людина, що перекидається на вовка, або перетворена у вовка, тобто перевертень.

 Вовкун Василь Володимирович (1957) — український режисер, сценарист, культуролог. Міністр культури і туризму України у 2007—2010 роках.
 Жук (Вовкун) Лідія Сергіївна (1958) — народна артистка України.